Lavaca (Arkansas) — cidade norte-americana
Port Lavaca — cidade do Texas
Condado de Lavaca — do estaso norte-americano do Texas

Desambiguações de topônimos